Bråten est un patronyme norvégien souvent écrit sous la forme Braaten
Daniel Braaten (né le  à Oslo en Norvège) est un joueur de football norvégien.
Gjermund Bråten (1990-) est un snowboardeur norvégien.
Ingebjørg Saglien Bråten (1999-), est une sauteuse à ski norvégienne
Kenneth Braaten (né le  à Mo i Rana) est un spécialiste du combiné nordique norvégien.
Øystein Bråten (1995-), est un skieur acrobatique norvégien.
Paul Braaten (1876-1963), est un skieur nordique norvégien
Steinar Bråten (née le ). est un sauteur à ski norvégien.
Homonymie de patronyme norvégien